JMA est un sigle qui peut désigner :

 Jean-Marc Ayrault, premier ministre français de 2012 à 2014 ; 
 Jean-Michel Aulas, un homme d'affaires français ;
 Japan Meteorological Agency (en français, Agence météorologique du Japon), le service météorologique japonais.